— серия трёхмерных видеоигр в жанре файтинг, посвященная аниме и манге «Блич», разработанная компанией Eighting для платформы PlayStation Portable. Всего было издано семь игр этой серии. Первые пять частей выходили только в Японии, шестая и седьмая часть также вышли ещё и в Китае.

Персонажи заимствованы из Bleach, у каждого есть особые приёмы и умения, позволяющие победить врага. С ходом раскрытия персонажей в аниме и манге они получают новые способности и формы в игре. В более новых частях используется система боя TAG. Это позволяет проводить бои два на два (что кардинально меняет геймплей).

Хронология игр серии 
Всего компанией Eighting было разработано семь игр серии «Bleach: Heat the Soul» (все были выпущены для платформы PlayStation Portable):

 24 марта 2005 года — Bleach: Heat the Soul 1.
 1 сентября 2005 года — Bleach: Heat the Soul 2.
 20 июля 2006 года — Bleach: Heat the Soul 3.
 24 мая 2007 года — Bleach: Heat the Soul 4.
 15 мая 2008 года — Bleach: Heat the Soul 5.
 14 мая 2009 года — Bleach: Heat the Soul 6.
 2 сентября 2010 года — Bleach: Heat the Soul 7

Персонажи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Eighting 
 Официальный сайт Bleach: Heat the Soul 
 Официальный сайт Bleach: Heat the Soul 2 
 Официальный сайт Bleach: Heat the Soul 3 
 Официальный сайт Bleach: Heat the Soul 4 
 Официальный сайт Bleach: Heat the Soul 5 
 Официальный сайт Bleach: Heat the Soul 6 

Игры для PlayStation Portable
Файтинги
Блич
Компьютерные игры по мотивам аниме и манги
Игры с сел-шейдерной анимацией
Компьютерные игры, разработанные в Японии